Neo či NEO může znamenat:

NEO 
 NEO – v astronomii blízkozemní objekt (near-earth object), např. blízkozemní planetka

Neo 
 Neo – alias Thomas A. Anderson, hlavní postava filmu Matrix
 Neo – umělý jazyk

neo 
 neo- – předpona znamenající novo-, nový (z řec. νέος), viz některé články začínající na „Neo“